Каллаи, Каллай () — распространённая венгерская фамилия.

Известные представители:

 Каллаи, Беньямин фон (1839—1903) — австро-венгерский государственный деятель.
 Каллаи, Габор (род. 1959) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1995), международный судья (1993).
 Каллаи, Липот (1912—1989) — венгерский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Каллаи, Миклош (1887—1967) — венгерский политик, премьер-министр Венгрии с 9 марта 1942 по 19 марта 1944 года.
 Каллаи, Дьюла (1910—1996) — венгерский партийный и государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1965-67 годах.
 Каллаи, Ференц (1925—2010) — венгерский комедийный актёр.